Фол Ривер има више значења:
 Округ Фол Ривер (Јужна Дакота)
 Фол Ривер (Масачусетс)
 Фол Ривер (Висконсин)
 Фол Ривер (Канзас)